Три́ллиум () — род многолетних травянистых растений семейства Мелантиевые. Включает в себя около 50 видов, произрастающих в хвойных и широколиственных лесах Азии (от Афганистана до Дальнего Востока) и Северной Америки. В России растут 2—3 вида, все на Дальнем Востоке. Многие виды триллиумов используются как лекарственные и декоративные растения.

Название происходит от  — тройной и отражает тот факт, что почти все части растения существуют в тройном количестве.

Распространение 
Представители рода встречаются в зонах умеренного климата на двух континентах: в Азии (7 видов) и Северной Америке (38 видов). Видов, которые произрастают на обоих континентах, нет.

В восточном полушарии растения встречаются в Афганистане, на Гималаях, в Непале и Пакистане, Бирме, Китае, на Дальнем Востоке России (Камчатка, Сахалин, Курилы, Хабаровский край), в Японии, Корее и Тайване.

В западном полушарии представители рода произрастают на всей территории Северной Америки, за исключением северных субарктических областей и Мексики. Наибольшее разнообразие видов сосредоточено в восточной части Соединённых Штатов (в штатах Джорджия, Алабама, Северная и Южная Каролина, Теннесси, Вирджиния и Кентукки), в которой растёт более чем 10 видов триллиума.

Строение 
Триллиум — многолетнее травянистое растение высотой не более 50 см с коротким толстым корневищем.

Стебли прямостоячие с многочисленными чешуевидными листьями при основании, стеблевые — собраны по три в мутовку.

Чашелистиков, лепестков, тычинок и плодолистиков также по три. Околоцветник состоит из шести долей — трёх наружных зеленоватых и трёх внутренних лепестковидных, белых, красноватых, тускло-жёлтых, более длинных, чем наружные. Цветки одиночные, белого, зеленовато-белого, жёлтого, розового или пурпурного цвета.

Плод — трёхгнёздная зелёная коробочка. Важный показатель, позволяющий отличить разные виды триллиумов, — положение цветка. У одних видов цветоножка отсутствует, цветки как бы сидят на листьях; у других цветок располагается на прямой цветоножке и обращён вверх, а у некоторых цветоножки пониклые и цветки обращены к земле.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 9 видов:

Примечания 

Мелантиевые
Флора Азии
Флора Северной Америки